Doffey ist der Name folgender Personen:

Marc Doffey (* 1992), deutscher Jazzmusiker
Marie-Christine Doffey (* 1958), Direktorin der Schweizerischen Nationalbibliothek